TM villamos
 Tm, a Túlium vegyjele
 TM Racing